Christian Rimestad kan syfta på bland andra:

 Christian Vilhelm Rimestad (1816-1879), dansk skolman, redaktör och politiker
 Christian Rimestad (1830-1894), dansk domare och politiker
 Christian Rimestad (1878-1943), dansk översättare och författare